Länderrat bezeichnet

 ein Organ der deutschen Partei Bündnis 90/Die Grünen
 Länderrat (Bizone), Vertretung der Länder im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 1947–1949, siehe Bizone
 Länderrat des amerikanischen Besatzungsgebietes, Ländervertretung innerhalb der US-amerikanischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949
 Länderrat (Österreich), im österreichischen Ständestaat (1934–1938) die Vertretung der Länder und vorberatendes Organ bei der Bundesgesetzgebung